Hati je lahko:
 Hati (Anatolija)
 Hati (germansko pleme)
 Hati (staroegipčanska mitologija)
 Hati (nordijska mitologija)
 Hati, Saturnov naravni satelit